Il singolare femminile  del torneo di tennis Karshi ITF Combined Event 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tereza Smitková che ha battuto in finale Nigina Abduraimova 6-3, 4-6, 7-64.

Teste di serie 

Assente
 Anastasіja Vasyl'jeva (secondo turno)
 Ekaterina Byčkova (quarti di finale)
 Tereza Smitková (Campionessa)

 Naomi Broady (quarti di finale)
 Nigina Abduraimova (finale)
 Tara Moore (quarti di finale)
 Ankita Raina (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karshi ITF Combined Event 2014